Морлупо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.

Население составляет 7230 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 272 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 067. Телефонный код — 06.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта